Баймуратов — тюркская фамилия. Известные носители:

 Баймуратов, Дмитрий Васильевич (род. 1984) — российский легкоатлет, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике (прыжки с шестом) (2009).
 Баймуратов, Нурлыбек (1887-1959) — казахский советский акын, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Баймуратов, Ораз Баймуратович (род. 1935) — советский и казахстанский учёный, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК.